Ballan (plaats), een plaats in de Australische deelstaat Victoria
 Ballan (wielerploeg), een voormalige Italiaanse wielerploeg.